591 км, 591-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 591 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Курская область). Код 595113.
 591 км, ОП Ост. пункт 591 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 691471.